Колонија Сан Мигел има више значења:

 Колонија Сан Мигел (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Сан Мигел (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Сан Мигел, 368 (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Сан Мигел (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Сан Мигел (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Сан Мигел, Ла Колонија (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Сан Мигел (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Сан Мигел (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику